Эстеркин — еврейская матронимическая фамилия; имеет женскую форму Эстеркина.
 Эстеркин, Оскар Иеремеевич (псевдоним Оскар Курганов; 1907—1997) — советский писатель, драматург, сценарист и журналист. 
 Эстеркина, Ревекка Самойловна (1916—1995) — советская шахматистка и шашистка, мастер спорта СССР по шашкам, кандидат в мастера спорта по шахматам.